Cho-chang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhuozhang He (vattendrag i Kina, lat 36,36, long 113,87), 
 Zhuozhang Beiyuan, vattendrag, Shanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar